Massimo Pongolini, in arte Pongo (1954) – comico, cabarettista, cantante e attore italiano
 Nicola Pongolini (1994) – giocatore di bowling italiano